Arkona (stad), een voormalige stad op het eiland Rügen
 een Russische metalband, zie Arkona (band)